Ca l'Adroer és una masia situada al municipi de Caldes de Malavella, a la comarca catalana de la Selva.

Adroer